Bodarna kan syfta på:

 Bodarna, Gagnefs kommun, en småort i Gagnefs kommun
 Bodarna, Hedesunda, ett område i Hedesunda socken
 Bodarna, Uppsala kommun, en småort i Uppsala kommun
 Bodarna, Vindelns kommun, en by i Vindelns kommun
 Ensta och Bodarna, en småort i Uppsala kommun
 Kvarteret Bodarna, ett kvarter i Stockholm

Se även
Västra Bodarna
Bodarne